Sewanee – centro abitato statunitense, nel Tennessee
 89264 Sewanee – asteroide